

Брильйон — місто, штат Вісконсин
 Брильйон — місто, штат Вісконсин